The Last Fight puede referirse a:

 The Last Fight (álbum): cuarto álbum realizado en conjunto por Willie Colón y Rubén Blades, lanzado en 1982; o 
 The Last Fight (Grimm): episodio 2 de la cuarta temporada de la serie de TV Grimm.